Елена Васильевна Винтоняк (; род. 29 марта 1979 года, Коломыя, Ивано-Франковская область) — украинский юрисконсульт, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончила юридический факультет Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Винтоняк является участником общественной организации «Гражданский актив Ивано-Франковска».

Она была представителем предвыборного штаба кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 года в Ивано-Франковске.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 117 в списке. На время выборов: юрисконсульт ФЛП «Мулык Роман Миронович», член партии «Слуга народа». Проживает в Ивано-Франковске.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, председатель подкомитета по вопросам регионального и  между Украиной и странами-членами ЕС.

Член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС — Восточные соседи (ПА Евронест).

Председатель Ивано-Франковской областной организации партии «Слуга народа».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Ивано-Франковска
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Женщины-политики Украины